До́зморов — коми и русская фамилия. Происходит от слова из языка коми «дозмöр» (глухарь) и русской системы имяобразования при помощи суффикса -ов (-а).

Известные носители 
 Дозморов, Александр Юрьевич (род. 1962) — советский и российский футболист, тренер.
 Дозморов, Олег Витальевич (род. 1974) — русский поэт.